Прогресс МС-10 (№ 440, по классификации НАСА Progress 71 или 71P) — транспортный беспилотный грузовой космический корабль (ТГК) серии «Прогресс», который госкорпорация Роскосмос 16 ноября 2018 года запустила с космодрома Байконур для доставки грузов к Международной космической станции (МКС).

Запуск 
Запуск космического грузовика «Прогресс МС-10» планировался на 31 октября 2018 года с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Союз-ФГ», но был перенесён в связи с аварией 11 октября 2018 года ракеты-носителя «Союз-ФГ» при запуске транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-10».

Одной из задач запуска были дальнейшие испытания «сверхкороткой» схемы вывода корабля, при которой космический корабль находится на переходной орбите не более 4 часов (впервые была осуществлена при запуске «Прогресс МС-09»), однако в итоге была выбрана более традиционная и надёжная двухсуточная схема.

Запуск состоялся с Гагаринского старта 16 ноября 2018 года в .

Стыковка 
Стыковка к МКС произведена в автоматическом режиме в 18 ноября 2018 года к кормовому стыковочному узлу модуля Звезда. Контролировал процесс стыковки находящийся на станции российский космонавт Сергей Прокопьев.

Груз 
Космический грузовой корабль «Прогресс МС-10» доставил на МКС 2450 кг груза и оборудования, в том числе посылки экипажу, продовольствие, 705 кг топлива, 50 кг кислорода и воздуха, 420 кг воды.

Завершение миссии 
Грузовые корабли серии «Прогресс» являются невозвращаемыми. Это означает, что по окончании миссии они штатно сгорают при входе в плотные слои атмосферы Земли на скорости около 27 тысяч километров в час. Космический грузовик «Прогресс МС-10» был отстыкован от МКС 4 июня 2019 года, после чего началось плановое сведение корабля с рабочей орбиты. Вскоре он вошёл в плотные слои атмосферы, отчего начал разрушаться и гореть. Через минуту, несгораемые его части упали на кладбище космических кораблей, в несудоходном районе Тихого океана.

Примечания 

Космические корабли серии «Прогресс»
Миссии доставки к МКС
2018 год в космонавтике